Врнячка-Баня () — населенный пункт городского типа, центр одноимённой общины и бальнеологический курорт, расположенный в Рашском округе в Сербии, славящийся горячими источниками, температура которых точно равна температуре человеческого тела (36,6 градусов по Цельсию).

Врнячка-Баня — наиболее известный и популярный курорт в Сербии, а также привлекательный рекреационный центр. Располагается в большой парковой зоне. Средневековые дома в окрестностях Врнячки-Бани напоминают о ранней истории европейской цивилизации и находятся под охраной ЮНЕСКО. Среди других примечательных мест — первое подворье Сербского архиепископа, монастырь Жича, монастырь Сопочаны. Оба монастыря относят к XIII веку и, вместе с монастырем XII века Студеница, находятся в живописной долине реки Ибар.

Население 
В 2002 году население города составило 9877 чел. Население всего муниципалитета — 26 3492 чел.

Курорт 
Известность курорту принесли горячие источники, терапевтический эффект которых был известен уже во II веке римским войскам. В 1835 году курорт был модернизирован чешским бароном Гердером после того как князь Милош Обренович пожелал видеть их похожими на Карловы Вары. С тех пор курорт принимает со всей Южной Европы гостей, приезжающих как для отдыха, так и для лечения.

Климат Врнячки-Бани характеризуется мягкой зимой и тёплым летом.

Во Врнячке-Бане имеется семь минеральных источников, из которых четыре используются для лечения.
 Тёплая вода (Topla voda, 36,5 °C)
 Снежник (Snežnik, 17 °C)
 Слатина (Slatina, 24 °C)
 Езеро (Jezero, 27 °C)
 Белый извор (Beli izvor)
 Боряк (Borjak)
 Врнячко врело (Vrnjačko vrelo)

Во Врнячке-Бане расположены многочисленные отели, плавательные бассейны, спортивные залы. Неподалёку располагается гора Гоч, место для занятий горнолыжным спортом. В летнее время Врнячка-Баня становится одним из культурных центров Сербии: литературные вечера в библиотеке, концерты классической музыки, фестиваль кинематографических сценариев.

Транспорт 
В настоящее время ближайшим аэропортом является Аэропорт Морава в городе Кралево.

Галерея

См. также 
 Туризм в Сербии

Примечания

Ссылки 
 Zvanična prezentacija — Сайт Врнячки Бани
 Prezentacija Vrnjackog Karnevala — Карнавал во Врнячке Бане
 Prezentacija opštine Vrnjačka Banja — Сайт муниципалитета
 Prezentacija Specijalne bolnice Merkur — Медицина во Врнячке Бане — больница Меркур

Населённые пункты Сербии
Курорты Сербии